Een verkeersweg:
 N182 (België)
 N182 (Frankrijk)
 N182a (Frankrijk)
 N182 (Nederland), zie Provinciale weg 182
 N182 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing